DBN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dublin (Stati Uniti)
 dbn – codice ISO 639-3 della lingua duriankere

 DBN – progetto musicale tedesco